Воздвиженка — топоним:

Название давалось населённым пунктам в честь православного праздника Воздвижения Креста Господня.

Населённые пункты

Казахстан 
 Воздвиженка — до 2016 года название села Нуресиль в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Воздвиженка — название села Укиликыз до 17 сентября 1999 года в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
Алтайский край
 Воздвиженка — село в Кулундинском районе.

Башкортостан
 Воздвиженка — село в Альшеевском районе.
 Воздвиженка — деревня в Архангельском районе, упразднена в 1981 году.
 Воздвиженка — деревня в Туймазинском районе.
 Воздвиженка — деревня в Хайбуллинском районе.

Красноярский край
 Воздвиженка — деревня в Нижнеингашском районе.

Курганская область
 Воздвиженка — деревня в Половинском районе.
 Воздвиженка — деревня в Целинном районе.

Липецкая область
 Воздвиженка — деревня в Воловском районе.

Московская область
 Воздвиженка — деревня в городском округе Серпухов.

Нижегородская область
 Воздвиженка — деревня в Починковском районе.

Новосибирская область
 Воздвиженка — деревня в Татарском районе.

Оренбургская область
 Воздвиженка — село в Асекеевском районе.
 Воздвиженка — посёлок в Беляевском районе.
 Воздвиженка — село в Пономарёвском районе.
 Воздвиженка — село в Саракташском районе.

Орловская область
 Воздвиженка — деревня в Новодеревеньковском районе.

Приморский край
 Воздвиженка — село в Уссурийском районе.

Рязанская облась
 Воздвиженка — деревня в Скопинском районе.

Самарская область
 Воздвиженка — село в Красноармейском районе.
 Воздвиженка — посёлок в Челно-Вершинском районе.

Саратовская область
 Воздвиженка — село в Самойловском районе.

Татарстан
 Воздвиженка — посёлок в Лениногорском районе.

Челябинская область
 Воздвиженка — посёлок в Агаповском районе.
 Воздвиженка — посёлок в Каслинском районе.

Ставропольский коай
 Воздвиженка — одно из прежних названий села Воздвиженского в Апанасенковском районе.

Украина 
 Воздвиженка (до 2016 года Кра́сный Па́харь) — село в Бахмутском районе Донецкой области.
 Воздвиженка — село в Покровском районе Донецкой области.

Другое 
 Воздвиженка — река, приток Сухоны.
 Воздвиженка — улица в Москве.
 Воздвиженка — военный аэродром в Приморском крае.
 Воздвиженка — микрорайон Киева.

См. также 
 Воздвиженская
 Воздвиженский